Pycnidiopeltis är ett släkte av svampar. Pycnidiopeltis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pycnidiopeltis